Веля:

 Веля — река в Московской области России, левый приток реки Дубны.
 Веля, Анджелин (род. 1963) — румынский гребец-байдарочник, выступал за сборную Румынии на всём протяжении 1980-х годов. 
 Веля, Юрий (1892—1969) — лужицкий писатель и педагог. Писал на верхнелужицком языке.
 Веля, Ян (1822—1907) — лужицкий писатель, поэт, журналист и общественный деятель. Писал на верхнелужицком языке.